Ligonier Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ligonier Historic District (Indiana), ID-Nr. 87001798
 Ligonier Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 94001054